Анато́лий Ме́льник:
 Мельник, Анатолий Иванович (род. 1953) — украинский художник.
 Мельник, Анатолий Максимович (род. 1936) — украинский политик, народный депутат Украины.